

Musica 
 Prisoner – album di Cher del 1979
 Prisoner – album dei The Jezabels del 2011
 Prisoner – album di Ryan Adams del 2017
 Prisoner – brano musicale di Barbra Streisand del 1978
 Prisoner – singolo dei Dokken del 1988
 Prisoner – singolo dei 311 del 1997
 Prisoner – singolo di Jeffree Star del 2009
 Prisoner – brano musicale di The Weeknd del 2015
 Prisoner – singolo di Steve Angello del 2015
 Prisoner – singolo di Miley Cyrus in collaborazione con Dua Lipa del 2020

Televisione 
 Prisoner – serie TV australiana degli anni '70 e '80

Pagine correlate 
 Il prigioniero
 Prigioniero (disambigua)
 The Prisoner